

Введение

Топонимы 

 Рать из Дулихии, рать с островов Эхинадских священных,
 Тех, что за морем широким лежат против брега Элиды,
 Мегес Филид предводил, ратоборец, Арею подобный,
 Сын любимца богов, конеборца Филея, который
 Некогда в край Дулихийский укрылся от гнева отцова.
 Сорок за ним кораблей, под дружиною, черных примчалось.
 (Гомер. Илиада II 625—630) 

 Царь Одиссей предводил кефалленян, возвышенных духом,
 Живших в Итаке мужей и при Нерите трепетолистном;
 Чад Крокилеи, пахавших поля Эгилипы суровой,
 В власти имевших Закинф и кругом обитавших в Самосе,
 Живших в Эпире мужей, и на бреге противолежащем,-
 Сих предводил Одиссей, советами равный Зевесу;
 И двенадцать за ним принеслось кораблей красноносых.
 (Гомер. Илиада II 631—637) 

 Аретуса (). Источник на Итаке, где пасется стадо Евмея.
 Астерида (). Описанный Гомером остров между Замом и Итакой, которого там нет.
 Дулихий (). Остров.
 Закинт (Закинф, ). Остров. Согласно Бокху, за 200 лет до падения Трои из Закинфа выведена колония в Сагунт, и привезено изображение в храм Артемиды в Сагунте, в храме были балки из можжевельника.
 Итака (, дор. ). Остров. Пещеру нимф, описанную Гомером, раскопали археологи в 1930-е годы, там же нашли 12 бронзовых треножников. Пещеру нимф упоминал Артемидор из Эфеса.
 Кефалления (, ион. ). Остров. Гомер называет его Самосом.
 Псофида (). Акрополь на острове Закинф, так как город там основал выходец из Псофиды Закинф.
 Нерик (). Город на Левкаде, захваченный Лаэртом.
 Нерит (). Гора на Итаке.
 Сама (). Остров. См. Кефалления.
 Тафос (). Остров.
 Тафийцы (). Жители.
 Телебои. Народность. Некогда населяли остров Капреи.
 Эн (). Гора на Кефаллении, где было святилище Зевса Энейского.
 Эхинадские острова (). В микенских текстах есть слово e-ki-no «еж».

Керкира 
Античная традиция практически единогласно отождествляла остров феаков, описанный в «Одиссее», с Керкирой. У ученых нового времени этот вопрос вызывает большие разногласия.

Царская династия 
 Алкиной ().
 Арета ( «доблесть, мужество»).
 Галионт. Феакиец, сын Алкиноя.
 Евримедонт (). Властитель гигантов. Погубил свой народ. Отец Перибои. Есть рассказ у Евфория, что это царь титанов, который изнасиловал Геру до замужества, и она родила Прометея, а Зевс низверг Евримедонта в Тартар.
 Керкира (мифология).
 Клитонеон. Феакиец. Сын Алкиноя.
 Лаодамант (Лаодам, ) Феакиец, сын Алкиноя. Победил в кулачном бою.
 Макрида ().
 Навсикая ().
 Навсифой (, царь феаков).
 Перибея (гигантида). Дочь Евримедонта. Родила от Посейдона Навсифоя.
 Рексенор (сын Навсифоя). Убит Аполлоном вскоре после второго брака.
 Феак (). Сын Посейдона и Керкиры. Царь. Отец Алкиноя.

Другие персонажи 
 Акроней. Феакиец.
 Амфиал. Феакиец. Сын Полинея, внук Тектона.
 Анабасиомен. Феакиец.
 Анхиал. Феакиец. Победил в состязании в прыжках.
 Гилл (). Сын Геракла и Мелиты. Феакиец. Ушел в Кронийское море с отрядом феакийцев, там его убили менторы. По его имени феаки на берегах Адриатики именуются гиллеи. :en:Hyllus
 Демодок ().
 Димант. Феакиец. Облик его дочери приняла Афина.
 Евриал. Сын Навбола. Феакиец. Победил в борьбе. Подарил Одиссею меч.
 Евримедуса. (Эвримедуса, ) Служанка Навсикаи, из некоей земли Апейры (у Жуковского — из Эпира).
 Мелита. Нимфа, дочь реки Эгея, из земли феаков. Родила от Геракла Гилла.
 Навбол. Отец феакийца Евриала.
 Навтий. Феакиец.
 Окиал. «быстрый» Феакиец.
 Полиб (). Феакиец, изготовил мяч.
 Полиней. (у Жуковского Политий.) Отец феакийца Амфиала.
 Понтей. Феакиец.
 Понтоной. Глашатай у феаков.
 Примней. Феакиец.
 Прореон. Феакиец.
 Тектон (). Дед феакийца Амфиала.
 Фоон. Феакиец.
 Эгей. Река, отец нимфы Мелиты.
 Элатрей. «гребец». Феакиец.
 Эретмей. «гребец». Феакиец. Победил в метании диска.
 Эхеней. Старейший из феаков.

См. также:
 Диомед (, сын Тидея). На острове феаков убил дракона.
 Радаманф (Радамант, ). Связан с феаками, плавал на их корабле.

Топонимы:
 Дрепана (). Название острова феаков, ибо феаки ведут род от крови Урана. Ибо под островом серп и отсеченные части тела Крона. Либо серп, которым Крон отсек член у Урана (то же у Акусилая и Алкея). Либо серп, которым Деметра научила титанов земледелию (то же у Аристотеля и Каллимаха).
 Керкира (, поздн. Коркира, ) Остров. Имеет две гавани (Гомер, Фукидид. История и др.) См. Примечания Н. А. Чистяковой в кн. Аполлоний Родосский. Аргонавтика. М., 2001. С.215. Упоминается в микенских текстах: ko-ro-ku-ra-i-jo (керкирский).
 Схерия (, ). Остров феаков. Согласно Каллимаху, Коркира. :en:Scheria
 Феаки (, ). Племя. Составляли хор в трагедии Софокла «Феаки» (фр.675 Радт).
 Феакия. Название Коркиры. Геродор называет Феакией египетский город Оазис.

Закинф 
 Агенор с Закинфа. Жених Пенелопы.
 Алкароп. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Андромед. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Антенор. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Архестрат. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Бартас. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Галий. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Гиппомах. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Даемон. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Десенор. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Евенорид. С Закинфа, жених Пенелопы.
 Евриал. С Закинфа, жених Пенелопы.
 Еврилох. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Закинф. Сын Дардана и Батии. Выходец из Псофиды (Аркадия), первым переправился на остров и основал город. Возлюбленный Аполлона.
 Индий. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Индий. С Закинфа. Жених Пенелопы (в списке два тёзки).
 Кельт. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Клитий. С Закинфа, жених Пенелопы.
 Лаодик. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Лаомед. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Лаомедонт. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Лиокрит. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Магнет. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Минис. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Молеб. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Нисас. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Ниссей. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Олетрох (Олойтрох). С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Ормен. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Пеллант. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Периалл. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Периклимен. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Перифант. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Полиб. С Закинфа. Жених Пенелопы. Убит Евмеем.
 Полиб. С Закинфа. Жених Пенелопы. (тёзка предыдущего)
 Полидор. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Проном. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Стратий. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Тадитий. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Теофрон. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Френий. С Закинфа. Жених Пенелопы.
 Френий. С Закинфа. Жених Пенелопы. (тёзка предыдущего)

Итака

Царская династия 
 Акусилай. По версии, сын Одиссея и Пенелопы. В другом чтении Аркесилай. Возможно, связь с именем киренских царей.
 Антиклея ().
 Аркисий (Аркесий, ).
 Евриодия (Эвриодия). По версии, родила от Зевса Аркисия.
 Каллисто (или Чечевица.) Согласно Мнасею и Лисимаху, сестра Одиссея.
 Кассифона (Касифона). Дочь Одиссея и Кирки. Когда Телемах убил Кирку, стала женой Телемаха и убила Телемаха.
 Лаэрт (). Отец Одиссея.
 Одиссей (, эп. тж.  или ). Сын Лаэрта.
 Пенелопа ()). Жена Одиссея.
 Полипорт. Сын Одиссея и Пенелопы, родившийся после его возвращения на Итаку. Согласно поэме «Феспротиды», его звали Птолипорт. :en:Poliporthes
 Телегон ().
 Теледам. По некоторым, так звали Телегона.
 Телемах ().
 Халкомедуса. Жена Аркисия, мать Лаэрта.

Другие лица 
 Агелай. Сын Дамастора. Один из женихов Пенелопы. Убит Одиссеем.
 Адамаст. Отец итакийца Ахеменида.
 Алким. Отец Ментора.
 Амфиал. С Итаки. Жених Пенелопы.
 Амфимах. Из Итаки, жених Пенелопы.
 Амфимедонт. С Итаки. Сын Меланфа. Жених Пенелопы. Ранил Телемаха, но убит им. В Аиде его душа встречает Агамемнона.
 Антиной (сын Евпифа, ).
 Антифонт. (у Жуковского Антифат). Житель Итаки, верный Одиссею.
 Антифонт. Сын Египтия. Спутник Одиссея, убит Полифемом.
 Аристрат. С Итаки. Жених Пенелопы.
 Арнеон. (Арней.) Нищий с Итаки, по прозвищу Ир. Побежден Одиссеем.
 Ахеменид (). С Итаки. Сын Адамаста. Спутник Одиссея. Спасся от Полифема. Выброшен на берег и спасен Энеем. :en:Achaemenides
 Галиферд. (Алиферс.) Сын Мастора. Прорицатель с Итаки.
 Гарпал. Спутник Одиссея. Участник Троянской войны. Убит Еврипилом.
 Гелен. С Итаки. Жених Пенелопы.
 Дамастор. Итакиец, отец Агелая.
 Дулихией. С Итаки. Жених Пенелопы.
 Евпиф (Эвпиф/Эвпейф/Эвпейт, ) Отец Антиноя. Некогда спасен Одиссеем. Убит Лаэртом. :en:Eupeithes
 Еврибат (). Итакийский глашатай. Вестник Одиссея. Изображен на картине Полигнота в Дельфах.
 Еврилох ().
 Евримах (сын Полиба, ).
 Еврином. С Итаки. Сын Египтия. Жених Пенелопы. :en:Eurynomos
 Египтий. Итакиец, отец Антифонта и Евринома.
 Икмалион. Ремесленник, изготовивший стул Пенелопы из слоновой кости и серебра
 Ир (). Нищий с Итаки. Прозвище Арнеона (). Одиссей одолел его в борьбе. :en:Irus
 Итак. Житель Итаки древних времен.
 Клитий. Итакиец. Отец Пирея. В его дом Телемах просит отнести подарки Менелая. Отождествляется с сыном Алкмеона. :en:Clytius
 Ктесипп. С Итаки, жених Пенелопы.
 Лиод. С Итаки. Жених Пенелопы.
 Левк. Спутник Одиссея, участник Троянской войны. Убит Антифом (сыном Приама).
 Макарей (сын Нерита). Спутник Одиссея. Встретил Энея и Ахеменида.
 Мастор. Итакиец, отец Галиферда.
 Медонт. Глашатай на Итаке. Спасен Телемахом во время убийства женихов.
 Меланф. Итакиец, отец Амфимедонта.
 Ментор.
 Нерит. (у Жуковского Нерион.) Житель Итаки древних времен. Отец итакийца Макарея.
 Ноемон. Сын Фрония. Итакиец, дал корабль Телемаху.
 Певсенор. (Певсенеор.) Глашатай на Итаке.
 Перимед. Товарищ Одиссея. Изображен на картине Полигнота в Дельфах несущим черных баранов для жертвы.
 Пирей. Итакиец. Сын Клития. Друг Телемаха, в его доме гостит Феоклимен. :en:Piraeus
 Пиррий. Герой итакийской легенды, выкупивший старого раба и вознагражденный за это.
 Полиб. Итакиец, отец Евримаха.
 Поликтор. Итакиец прежних времен. Отец Писандра.
 Промах. С Итаки. Жених Пенелопы.
 Проной. С Итаки. Жених Пенелопы.
 Терпий. Отец певца Фемия.
 Фемий. Сын Терпия. Певец на Итаке. Одиссей пощадил его.
 Фроний. Отец итакийца Ноэмона.
 Элатон. Итакиец. Убит Евмеем.
 Элпенор.

Рабы 
 Автоноя. Служанка Пенелопы.
 Актор. Отец Евриномы (?), рабыни Пенелопы.
 Арг (пёс). (Аргос.) Пёс Одиссея. :en:Argos (dog)
 Гипподамия. Служанка Пенелопы.
 Долион. Старый слуга в доме Одиссея. Упомянуты его 6 сыновей.
 Долион. Отец Меланфия и Меланфо. Маловероятно, что тождествен предыдущему.
 Евмей.
 Евриклея.
 Евринома. Ключница Пенелопы.
 Меланфий (сын Долия).
 Меланфо. (Меланто). Дочь Долия. Дерзкая служанка Пенелопы. Любовница Евримаха.
 Месавлий. С Итаки, раб Евмея.
 Опс. Сын Певсенора, отец Евриклеи.
 Певсенор. Дед Евриклеи.
 Филетий.
 Филотий. См. Филетий.

См. также:
 Ахеменид (сын Адамаста). Спутник Одиссея, спасен Энеем.

Кефалления (Сама) 
 Агелай. С Самы. Жених Пенелопы.
 Антисфен (Антистен). С Самы. Жених Пенелопы.
 Архемол. С Самы. Жених Пенелопы.
 Гиперенор. С Самы. Жених Пенелопы.
 Гипподох. С Самы. Жених Пенелопы.
 Евмел. С Самы. Жених Пенелопы.
 Евристрат. С Самы. Жених Пенелопы.
 Икадий. По версии, отец Пенелопы, с Кефаллении.
 Итак. С Самы. Жених Пенелопы.
 Итан. С Самы. Жених Пенелопы.
 Кербер. С Самы. Жених Пенелопы.
 Кинн. С Самы. Жених Пенелопы.
 Клитий. С Самы, жених Пенелопы.
 Ктесипп. С Самы, жених Пенелопы. Сын Полиферса. Ранил Евмея, убит Филотием.
 Ктимена. Младшая сестра Одиссея, выдана замуж в Самос (то есть Кефаллению).
 Лафрия. Так прозвали Бритомартиду на Кефаллении и воздвигли ей святилище.
 Лиамм. С Самы. Жених Пенелопы.
 Ликет. С Самы. Жених Пенелопы.
 Перимед. С Самы. Жених Пенелопы.
 Писандр. С Самы. Сын Поликтора. Жених Пенелопы. Убит Филотием.
 Писенор. С Самы. Жених Пенелопы.
 Полиферс. С Самы, отец Ктесиппа.
 Профой. С Самы. Жених Пенелопы.
 Триас. С Самы. Жених Пенелопы.
 Ферет. С Самы. Жених Пенелопы.
 Элат. С Самы. Жених Пенелопы.
 Этеоней. С Самы. Жених Пенелопы.

Итого 22 жениха.

Дулихий 
 Агенор с Дулихия. Жених Пенелопы.
 Агерох. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Агий. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Агрий. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Акамант. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Акарнан. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Акаст. Царь Дулихия.
 Амфимах. Из Дулихия, жених Пенелопы.
 Амфином.
 Андремон. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Антигон. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Антимах. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Аргий. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Арет. Сын Посейдона, отец Ниса.
 Астилох. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Биант. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Гелланик. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Главк. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Дамастор. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Демоптолем (Димоптолем). С Дулихия. Жених Пенелопы. Убит Одиссеем. :en:Demoptolemus
 Диопит. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Евенор. Из Дулихия, участник Троянской войны. Убит Парисом.
 Евенорид. С Дулихия, жених Пенелопы.
 Евриал. С Дулихия, жених Пенелопы.
 Еврипил. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Евстиоха (+Эвстиоха+). Жена Филея, мать Мегета.
 Ифидамант. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Калидоней. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Кераос. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Кикн. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Клеолай. Воин Мегета, убит Парисом.
 Климен. Из Дулихия, жених Пенелопы.
 Клитий. С Дулихия, жених Пенелопы.
 Ктесий. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Ламас. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Лесторид. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Марпсий. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Мегасфен (Мегастен). С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Мегет (сын Филея).
 Медонт. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Мекистей. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Менептолем. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Мулий (Мулион). Глашатай с Дулихия. Слуга Амфинома.
 Никомах. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Нис. Сын Арета. Отец Амфинома. Царь острова Дулихий.
 Ормений. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Парал. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Перифрон. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Пилемен. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Полиид. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Полипет. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Пром. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Псерас. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Птерел. Сын Деионея. В него был влюблен Кефал и бросился с левкадской скалы.
 Птолемей. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Схедий. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Телмий. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Ферсилох (Терсилох). С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Филодем. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Фоант. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Фрасимед. С Дулихия. Жених Пенелопы.
 Эхион. С Дулихия. Жених Пенелопы.

Итого 53 жениха.

 Филей (сын Авгия). Поселился на Дулихии.

Тафии и телебои 
 Анхиал (). Царь, отец Ментеса. Дал Одиссею яд для стрел.
 Антиох. Сын Птерелая. Убит в бою с сыновьями Электриона.
 Гелон. Правил телебоями в царстве Капрейском. От нимфы Себета сын Обал.
 Гиппофоя (Гиппотоя). Дочь Местора и Лисидики. Её похитил Посейдон и перенес на Эхинадские острова. Она родила Тафия.
 Евер. Сын Птерелая. Уцелел в битве его братьев с сыновьями Электриона, так как стоял на страже у кораблей.
 Комефо (Комайто). Дочь Птерелая. Влюбилась в Амфитриона и вырвала у отца золотой волос, тот умер. Когда Амфитрион покорил острова, он убил Комефо.
 Ментес. Предводитель тафийцев. Его облик принимает Афина, затем невидимо улетает птицей. Сын Анхилая.
 Местор. Сын Птерелая. Убит в бою с сыновьями Электриона.
 Птерелай.
 Тафий. Сын Посейдона и Гиппофои. Колонизовал остров Тафос и назвал народ телебоями. Отец Птерелая. :en:Taphius
 Телебой. Внук Лелега по дочери. У него 22 сына, причем некоторые обосновались в Левкаде.
 Тиранн. Сын Птерелая. Убит в бою с сыновьями Электриона.
 Херсидамант. Сын Птерелая. Убит в бою с сыновьями Электриона.
 Хромий. Сын Птерелая. Убит в бою с сыновьями Электриона.
 Элей. Сын Персея и Андромеды. Из аргосского Гелоса. Союзник Амфитриона в походе на телебоев. Поселился на островах, назвав город своим именем.

Родина точно неизвестна 
 Евриад. Жених Пенелопы. Убит Телемахом.
 Евридамант. Жених Пенелопы. Убит Одиссеем.
 Леод (Леодей). Жених Пенелопы. Жертвогадатель. Неудачно пытался натянуть лук. Убит Одиссеем, которого молил о пощаде.
 Леокрит. Сын Эйвенора. Жених Пенелопы. Убит Телемахом.
 Полит. Жених Пенелопы.
 Эйвенор (Эвенор). Отец Леокрита.

В «Одиссее» Гомер называет по именам 15 женихов Пенелопы, это: Агелай, Амфимедонт, Антиной, Евримах, Еврином с Итаки, Ктесипп и Писандр с Самы, Амфином и Демоптолем с Дулихия. Евриад, Евридамант, Леод, Леокрит, Полиб и Полит неясно откуда. После того, как в начале XXII песни убиты Антиной, Евримах и Амфином, остаются 12 женихов, которым Меланфий приносит доспехи (XXII 144). Таким образом, здесь счёт сходится.

В «Одиссее» XVI 247—251 указано, что прибыло 52 жениха с Дулихия, 20 с Закинфа, 24 с Зама, 12 с Итаки, итого 108.

Согласно неизвестному источнику, приведенному у Псевдо-Аполлодора, с Дулихия прибыло 57 женихов, с Самы 23, с Закинфа 44, с Итаки 12, итого 136. В рукописи ряд имен утерян, известно 129.

Примечания 

Мифы островов Ионического моря